Чемпионат Колумбии по футболу 1954 — 7-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1954 на RSSSF

1954
Футбол в Южной Америке в 1954 году
1954 год в Колумбии